Taufe steht für:

 Taufe, christlicher Ritus zur Aufnahme in die Kirche
 Taufe Jesu, auch Johannestaufe
 Äquatortaufe, nautisches Ritual bei der ersten Überquerung des Äquators
 Feuertaufe, Bewährungsprobe
 Geländetaufe, topografischer Begriff
 Schiffstaufe, feierlicher Akt zum Stapellauf eines Schiffes

Siehe auch:
 Alte Taufe